92. længdegrad kan henvise til:

 92. vestlige længdekreds
 92. østlige længdekreds